

Patronyme 
 Károly Sós ou Károly Soós est un footballeur et entraîneur de football hongrois (1909-1991)
 Famille Gardey de Soos originaire de Gascogne et plus particulièrement du comté de Bigorre. Gustave Chaix d'Est-Ange rapporte dans son Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du  (tome 20, pages 147 à 148) des éléments de généalogie depuis le commencement du

Toponyme 
 Soos, une réserve naturelle de la République Tchèque.

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, Soos est un roi légendaire de Sparte

Symbole 
 SOOS est un des symboles de l'Aérodrome de Saül à Saül (Guyane)